

Петровський сільський округ — адміністративна одиниця, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Петровський сільський округ — адміністративна одиниця, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Петровський сільський округ — адміністративна одиниця, Шортандинський район, Акмолинська область